Degli Oddi – famiglia
 Ettore Arrigoni degli Oddi – ornitologo
 Marco degli Oddi – filosofo
 Oddo degli Oddi – letterato
 Sforza degli Oddi – drammaturgo
 Pala degli Oddi – dipinto